Боржава:

 Боржава — горный массив на Полонинском хребте Украинских Карпат.
 Боржава — река в Закарпатской области Украины.
 Боржава — село в Береговском районе Закарпатской области Украины.